Иван Драчёв:
 Драчёв, Иван Афанасьевич (1921—1989) — советский волейбольный тренер, заслуженный тренер СССР, Украинской ССР и Эстонской ССР.
 Драчёв, Иван Леонтьевич (1903—1983) — первый секретарь Усть-Уйского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда (1957).